Correntino – abitanti di Corrente (Brasile)
Correntino – abitanti di Corrientes